Струбищи — название нескольких населённых пунктов:
 Струбищи — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Струбищи — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Струбищи — деревня в Сонковском районе Тверской области.